Quertier ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Pouyer-Quertier (1820–1891), französischer Industrieller und Finanzminister
 Jill Quertier, US-amerikanische Szenenbildnerin